Rosenmöller ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rosenmöller (1883–1974), deutscher Pädagoge
 Paul Rosenmöller (* 1956), niederländischer Politiker